Silver Spirit steht für:
 Rolls-Royce Silver Spirit, Automodell
 Silver Spirit (Schiff), Kreuzfahrtschiff